Chang'an  –  antica capitale dell'impero cinese (moderna Xi'an)
 Chang'an Motors  –  casa automobilistica cinese